

Patronyme 

 Louis Nicolas Clément de Ris (1714—1784), avocat au Parlement de Paris
 Dominique Clément de Ris (1750-1827), homme politique français ;
 Athanase Clément de Ris (1782-1837), militaire français ;
 Louis Clément de Ris (1820-1882), muséographe français.